Гале́ния () — род растений семейства .

В роду около 80 видов.

Распространение 
Растения распространены в Северной и Южной Америке, в Восточной и Южной Азии.

Ботаническое описание 
Однолетние растения. 

Цветки 4-членные. Чашечка почти до основания 4-раздельная. Венчик ширококолокольчатый, до половины разделённый на прямые доли. 
Нектарники эпипетальные, т.е. возникают на лепестках. Это небольшие углубления (ямки), ограждённые более плотной окраиной. Постепенно разрастаясь, они образуют на лепестке шпору.

Коробочка одногнёздная, двухстворчатая.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 76 видов:

Примечания

Ссылки 
  в Биологической энциклопедии 
 Галения на agbina.com 
 Электронный каталог сосудистых растений Азиатской России: галения рогатая 

Горечавковые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Флора Азии
Таксоны растений, названные в честь людей